Termenul „mesteacăn” se poate referi la:

Mesteacăn, arborele cu acest nume;
localități românești:
Mesteacăn, Botoșani
Mesteacăn, Caraș-Severin
Mesteacăn, Dâmbovița
Mesteacăn (Brad), Hunedoara
Mesteacăn (Răchitova), Hunedoara
Mesteacăn, Maramureș
Mesteacăn, Neamț
Mesteacăn, Satu Mare.

Vezi și
 Mesteacănu
 Mestecăniș (dezambiguizare)